Open GDF Suez de Bretagne 2011 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Сен-Мало и являющегося частью женской взрослой серии ITF в статусе турнира с призовым фондом в 100 тысяч долларов и оплаченном проживании для участников.

В 2011 году турнир прошёл с 19 по 25 сентября. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, расположенную в календаре между US Open и позднеосенней зальной серией.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Ромина Опранди
 в парном разряде —  Петра Цетковская и  Луция Градецкая

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Луция Градецкая (№ 51 в мире на тот момент). Чешка уверенно добралась до четвертьфинала, но там не смогла переиграть швейцарку Штефани Фёгеле, уступив ей в трёх партиях. В её отсутствии борьба за титул свелась к матчу пятой ракетки турнира Сораны Кырсти и восьмой — Сильвии Солер Эспиносы. Румынка, проигравшая до титульного матча два сета, в финале оказалась намного сильнее своей испанской соперницы, отдав ей лишь четыре гейма. Сильнейшей несеянной теннисисткой соревнования стала всё та же Фёгеле, пробившаяся в полуфинал и уступившая там будущей чемпионке.

Парный приз также собрал достаточно сильный, по меркам серии, состав, а борьба за титул свелась к матчу первой и третьей пары посева: формально более слабый альянс Нины Братчиковой и Дарьи Юрак взял верх над Юханной Ларссон и Ясмин Вёр. выиграв второй совместный титул за два финала в протуре. И для россиянки и для хорватки этот финал стал третьим в финале соревнования с подобным призовым фондом и в каждом из них они победили.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Сорана Кырстя обыграла  Сильвию Солер Эспиносу со счётом 6-2, 6-2.
 Кырстя выигрывает свой 2-й в сезоне и 6-й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Солер-Эспиноса уступает свой 1-й в сезоне и 4-й за карьеру финал на соревнованиях тура федерации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Нина Братчикова /  Дарья Юрак обыграли  Юханну Ларссон /  Ясмин Вёр со счётом 6-4, 6-2.
 Братчикова выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 32-й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Юрак выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 36-й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

См. также 
 Open GDF Suez de Bretagne
 Цикл женских турниров ITF 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Сентябрь 2011 года
2011